Пенка Стоянова (21 января 1950, Карлово, Болгария — 16 августа 2019, Пловдив) — болгарская баскетболистка, центровая, капитан сборной Болгарии с 1974 по 1981 год. Двукратный призёр Олимпийских игр (1976, 1980) и чемпионатов Европы (1972, 1976). С клубом «Марица» (Пловдив) трёхкратный чемпион (1971, 1973, 1974) и восьмикратный призёр чемпионатов Болгарии, двукратный финалист Кубка Ронкетти (1979, 1980). Почётный гражданин Карлова и Пловдива, в 2007 году включена ФИБА в список 35 человек, внесших наибольший вклад в развитие баскетбола во второй половине XX века, с 2021 года член Зал славы ФИБА.

Биография 
Пенка Стоянова родилась в городе Карлове в 1950 году. Баскетболом начала заниматься в 1963 году, вскоре попав в сборную школы. На школьных соревнованиях в Рогоше на девочку обратил внимание судья Георгий Тошков, который порекомендовал её пловдивскому тренеру Тенчо Начеву. Начеву удалось убедить родителей Пенки перевести её в спортивную школу в Пловдиве. На второй год учёбы в Пловдиве Стоянову включили в состав юниорской сборной Болгарии, а в январе 1967 года, ещё до 17-летия, она впервые получила приглашение во взрослую сборную.

С этого момента Стоянова оставалась игроком национальной сборной Болгарии до начала 1980-х годов. За это время центровая, получившая прозвище «Царица баскетбола», провела за сборную 580 игр, а с 1974 по 1981 год носила капитанскую повязку. В 1972 году в Варне Стоянова со сборной завоевала серебряные медали чемпионата Европы, а через четыре года во Франции — бронзовые. В общей сложности она участвовала со сборной в восьми чемпионатах Европы и трижды (в 1972, 1976 и 1981 годах) включалась в символическую сборную континента. В том же году Болгария, победив в решающем матче квалификации польскую сборную, стала одной из шести команд, участвовавших в первом женском баскетбольном турнире на Олимпийских играх, где также стала бронзовым призёром. Стоянова вошла в число лидеров Олимпиады по нескольким игровым показателям. На Олимпиаде в Москве болгарки завоевали второе место, в последнем матче турнира обыграв команду Югославии (в этой игре Стоянова набрала 24 очка).

В рядах сборной Стоянова также приняла участие в 12 Балканских играх, завоевав 8 чемпионских званий, была бронзовым призёром баскетбольных турниров Универсиады и Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и серебряным — на международном фестивале в Лиме в 1973 году.

На клубном уровне до 1981 года выступала за пловдивскую команду «Марица». В 1971 году «Марица» при участии Стояновой стала первым в истории чемпионатов Болгарии клубом не из Софии, завоевавшим золотые медали. Этот успех пловдивская команда повторила ещё дважды — в 1973 и 1974 годах. Кроме того, Стоянова завоевала с «Марицей» по четыре серебряных и бронзовых медали национального первенства и один раз стала обладательницей Кубка Болгарии. В 1979 и 1980 годах Стоянова с «Марицей» доходила до финала Кубка Ронкетти — второго по значению европейского женского клубного турнира. После этого она стала первой болгарской баскетболисткой, выступающей в зарубежном клубе. Когда в начале 1980-х годов в Европе началась профессионализация женского баскетбола, Альдо Витале (секретарь ФИБА и организатор Кубка Ронкетти) пригласил болгарскую центровую в создаваемый в Италии профессиональный клуб. В клубе «Рома» Стоянова провела два последних года карьеры, но из-за политических осложнений ей пришлось вернуться в Болгарию.

После окончания игровой карьеры Стоянова была удостоена ряда наград и званий. В 1985 году в её честь был проведён первый в истории болгарского баскетбола матч-бенефис между сборными Болгарии и Европы. В 1985 году Стоянова стала почётной гражданкой Карлова, а в 2000 году — Пловдива. В 2004 году она была избрана для участия в эстафете Олимпийского огня в преддверии Олимпийских игр в Афинах. В 2007 году имя Пенки Стояновой было включено ФИБА в список 35 спортсменов, внесших наибольший вклад в развитие баскетбола во второй половине XX века.

В августе 2019 года, в возрасте 69 лет, Пенка Стоянова скончалась после продолжительной болезни. Незадолго до смерти она издала автобиографическую книгу «Царица баскетбола».

Статистика выступлений за сборную Болгарии

Примечания 

Баскетболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по баскетболу
Центровые
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Почётные граждане Пловдива
Почётные граждане Карлово